Robert Stanton peut désigner :
 Robert Stanton, un acteur américain du muet ;
 Robert Stanton (1963-), un acteur américain ;
 Robert Stanton (1794-1866), un homme d'affaires, un fonctionnaire et un éditeur canadien.